Мајкл Ченг је освојио турнир. У финалу је победио Паула Хорхојса резултатом 7-5, 6-1, 6-1.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Bottom Half

Група 3

Група 4

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Тенис 1996.